La saison 2015-2016 de Ligue 2 est la  édition du Championnat d'Algérie de football D2. Deuxième niveau du football algérien, le championnat oppose seize clubs en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football qui débute le .

Résumé de la saison 
Les nouveaux venus dans la division sont le MC El Eulma, l'ASO Chlef et l'USM Bel-Abbès, relégués de Ligue 1, ainsi que le Paradou AC, la JSM Skikda et l'OM Arzew, promus de Division Nationale Amateur. Le calendrier de la saison est dévoilé le  par la Ligue de football professionnel sur son site officiel.

Équipes participantes 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Leader (journée par journée)

Lanterne rouge (journée par journée)

Calendrier 
Calendrier publié le

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
 Ligue de Football Professionnel
 Fédération Algérienne de Football

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2015-2016
 Championnat d'Algérie de football D3 2015-2016
 Coupe d'Algérie de football 2015-2016

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Algérie M2
Football M2
Championnat M2